

Pseudonymes 

 Clod, pseudonyme de Claudio Onesti (né en 1949), dessinateur italien de bande dessinée ;
 Clod, pseudonyme de Claude Voirriot (né en 1970), illustrateur et auteur français de bande dessinée.

Œuvres 
 The Clod, film muet américain de Thomas H. Ince, sorti en 1912.

Aéronautique 
 Clod, code Otan de l'Antonov An-14 Pchelka, petit avion de transport de passagers.